Sittow ist der Name von

 Clawes van der Sittow († 1482), in Estland tätiger Holzschnitzer und Maler
 Michel Sittow (* 1469?; † 1525 oder 1526), estnischer Maler